Бугуяс () — топоним в России якутского происхождения.

 Бугуяс — река, левый приток р. Бур-Сиебит, координаты 71°51'	121°50'.
 Бугуяс — озеро, между р. Колыма и р. Хатынгнах-Сиене, координаты 66°19'	151°39'.
 Бугуяс — река, левый приток р. Улахан-Юрях, координаты 72°33'	123°11'.

Примечания